«Belo» puede referirse a:

 Belo, un rey de Egipto, hijo de Poseidón y Libia o Eurínome, y hermano gemelo de Agenor.
 Belo, un rey asirio de Tiro, padre de Ana, Tías, Pigmalión y Elisa, más conocida como Dido. Conquistó Chipre y se la entregó a Teucro, que fundó allí una nueva Salamina. Podría ser una mitificación del rey histórico Matán I de Tiro.
 Belo, un rey de Lidia, nieto de Heracles por Alceo. Fue el padre del heráclida Nino, el fundador de Nínive.
 Belo, uno de los hijos de Poseidón.
 Según Cicerón, Belo era el sobrenombre del Hércules Índico o Quinto Hércules.
 Belo, un rey de Libia, padre de la cruel Lamia. Podría identificarse con el primer personaje de la lista.
 Bel, dios babilonio.
 Belo, una localidad de Croacia en la ciudad de Delnice.